„Alose” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Alose” (Q33) – okręt podwodny typu Naïade z początku XX wieku
 „Alose” – uzbrojony trawler z okresu I wojny światowej, ex-norweski „Goukana”

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów